Rotman puede referirse a:

  Jaime José Rotman, exfutbolista argentino; o
  Alicia D. Rotman, botánica argentina.